River Claire kan syfta på följande platser:

Dominica 

 River Claire (vattendrag i Dominica), Saint George,

Grenada 

 River Claire (vattendrag i Grenada), Saint Mark, 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar